USS Neosho je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Neosho (1863) 
 USS Neosho (AO-23) 
 USS Neosho (AO-48) 
 USS Neosho (AO-143)

Neosho